Игрок года по версии болельщиков Профессиональной футбольной ассоциации ( — ежегодная награда лучшим футболистам в четырёх высших дивизионах английского футбола (Премьер-лига, Чемпионат Футбольной лиги, Первая Лига и Вторая Лига), присуждаемая по итогам голосования болельщиков.

Список кандидатов на получение награды публикуется членами Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА), после чего болельщики отдают голоса за лучшего, по их мнению, футболиста прошедшего сезона в каждом из четырёх высших дивизионов чемпионата Англии. Победителями считаются футболисты, набравшие максимальное количество голосов болельщиков. Награда считается достаточно престижной, так как отражает мнение болельщиков.

Впервые награда была вручена в 2001 году, её обладателями стали Стивен Джеррард, Крис Барт-Уильямс, Брайан Тиннион и Бобби Замора, из «Ливерпуля», «Ноттингем Форест», «Бристоль Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» соответственно. Последними на данный момент обладателями награды являются Криштиану Роналду, Джеймс Битти, Джей Симпсон и Джек Лестер, из «Манчестер Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед», «Миллуолла» и «Честерфилда» соответственно.

Список победителей 
Полужирным шрифтом выделены футболисты, выигравшие награду во второй раз.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной футбольной ассоциации 
 Голосование за лучшего игрока сезона по версии болельщиков на сайте ПФА 

Англия
Футбольные награды в Англии
Награды, появившиеся в 2001 году